Nyed kan syfta på:

Nyeds socken –  en socken i Värmland ingick i Nyeds härad i Karlstads kommun
Nyeds landskommun– en tidigare kommun i Värmlands län 1863–1970
Nyeds församling – en tidigare församling i Karlstads stift –2006
Nyeds kyrka – en kyrkobyggnad i Nyeds församling i Karlstads stift
 Nyeds distrikt – ett distrikt i Karlstads kommun och Värmlands län 2016–